La Boixeda (Sant Julià de Vilatorta), mas prop de Vilalleons (Osona)
 La Boixeda (Santa Pau)

 La Boixeda (Sant Sadurní d'Osormort)